Les mots orientalis et orientale sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « , de l' ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots orientalis et orientale sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : orientalis, orientale.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 la Francia orientale est le royaume attribué à Louis le Germanique par le traité de Verdun (843), lors du partage de l'Empire carolingien ;
 Opera orientalis est une action menée par les services secrets de la république fédérative socialiste de Yougoslavie au début de la guerre de Croatie, en .

Culture et société 
 La Patrologia Orientalis (1899-) est l'édition de textes des Pères de l'Église écrits ou conservés en langues orientales (syriaque, arménien, copte, géorgien, arabe, slavon voire grec).

Notes et références 

Épithète spécifique